Манду́ль (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Кумра.
 Площадь — , население —

География 
Регион Мандуль находится на юге Чада и представляет собой южную часть бывшей префектуры Средняя Шари. На востоке граничит с регионом Среднее Шари, на западе с регионом Восточный Логон, на севере с регионом Танджиле. Южной границей региона является государственная граница Чада и Центральноафриканской Республики.

Население 
В регионе Мандуль проживают народы сара, мбаи, нар. Основой экономики региона является натуральное сельское хозяйство и выращивание хлопка.

Административное деление 
Регион в административном отношении разделён на 3 департамента: Западный Мандуль (состоит из 4 супрефектур: Бедиондо, Бебопен, Бекамба и Пени), Восточный Мандуль (6 супрефектур: Кумра, Бедая, Бесада, Гунди, Мурунгулай и Нгангара) и Барх-Сара (5 супрефектур: Моисала, Беборо, Бекуру, Буна и Дембо).

Населённые пункты 

Регионы Чада